

Geografia 
 Bromberg – gmina targowa w Austrii, kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land
 dawna nazwa miasta Bydgoszcz

Osoby 
 Adam Bromberg – polski wydawca książek o tematyce naukowej, encyklopedysta
 David Bromberg – amerykański gitarzysta
 Dorota Bromberg – właścicielka szwedzkiego wydawnictwa Brombergs Bokförlag
 J. Edward Bromberg – urodzony na Węgrzech, amerykański aktor filmowy i sceniczny, żydowskiego pochodzenia
 Frederick George Bromberg – amerykański polityk
 Piet Bromberg – holenderski hokeista
 Zygmunt Bromberg-Bytkowski – działacz syjonistyczny, pedagog

Przedsiębiorstwa 
 DAG Fabrik Bromberg – fabryka zbrojeniowa koncernu Dynamit Nobel AG w III Rzeszy
 Ostbahn-Werkstatt-Bromberg (z niem. Zakłady Naprawcze Kolei Wschodniej Bydgoszcz) – nazwa Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz przy założeniu w 1851

Sport 
 SC Bromberg (Sportclub Bromberg) – niemiecki klub sportowy działający od 1909 
 SC Sportbrüder Bromberg – niemiecki klub sportowy działający od 1914
 SG Bromberg (Sportgemeinschaft Bromberg) – niemiecki klub sportowy działający od 1940 do 1944

Zobacz też 
 Regierungsbezirk Bromberg
 powiat Bromberg